Ёда — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  — японский поэт.
  — японский сценарист.
  — японский актёр.
 Ёда, Норимото (род. 1966) — японский го-профессионал 9 дана.
 Ёда — река в Вологодской области России. См. также